Andrei Fedin (1970) – ex calciatore russo
 Konstantin Aleksandrovič Fedin (1892-1977) – scrittore sovietico
 Maxïm Fedïn  (1996) – calciatore kazako
 Sergei Fedin (1981) – ex calciatore russo